Сен-Сільве́н-Бельга́рд, Сен-Сільвен-Бельґард () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Крез. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 330 км на південь від Парижа, 85 км на схід від Ліможа, 45 км на південний схід від Гере.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 84 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 183,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сен-Сільвен-Бельгард на сайті французького Національного інституту географії
 Сен-Сільвен-Бельгард на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сен-Сільвен-Бельгард на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сен-Сільвен-Бельгард на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сен-Сільвен-Бельгард на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Крез

Примітки 

Муніципалітети департаменту Крез